Juhász Judit (1947) újságíró, kormányszóvivő
 Juhász Judit (1969) színésznő